Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији  на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 22. и 24. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. није бранио Сем Кендрикс из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 атлетичара из 20 земаља..

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у скоку мотком за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку мотком пре првенства (15. јула 2022), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 22. јула 2022. године са почетком у 17:05 по локалном времена. Такмичари су били подељени у 2 групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 5,80 м (КВ) коју нико није прескочио тако да се квалификовало у финале 12  по основу постигнутог резултата (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 24. јула 2022. године у 17:25 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати скока мотком на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном